PGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bassillac, Périgueux, Francia